Настоящият списък на паметниците на мечки в България включва скулптури на мечки в реален размер, изработени от трайни материали, като камък или метал.

Източници 

Списъци
Паметници в България